L'Île aux Perroquets peut désigner :
 Île aux Perroquets (Canada), une île de l'archipel de Mingan, au Canada.
 Île aux Perroquets (Gabon), une île de l'estuaire du Komo, au Gabon.

Voir aussi 
 L'Île des perroquets, un roman de Robert Margerit, paru en 1942
 Île de la Jeunesse, anciennement appelée  (« île des perroquets »)